Jméno a příjmení Lubomír David se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Lubomír David (* 1964) – český zápasník, olympionik
 Ľubomír Dávid – slovenský autor fotbalových ročenek